October — система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом; написана на языке PHP на базе компонентов фреймворка для веб-приложений Laravel; поддерживает MySQL, SQLite и PostgreSQL в качестве базы данных, а также может работать без классической базы данных, используя модель плоских файлов (англ. flat-file) для хранения данных. По состоянию на март 2018 года October является наиболее популярной и быстрорастущей CMS с поддержкой плоской (файловой) базы данных среди подобных программных продуктов.

October задуман как веб-платформа «Back to basics» (англ. «Назад к основам»), которая делает разработку, дизайн и редактирование веб-сайтов более быстрыми и интуитивно понятными. Она охватывает широкий спектр функциональных возможностей, таких как создание системы пользователей, настройка политики прав доступа и подключение плагинов; её можно использовать для создания чего угодно, от простых промо-сайтов до мощных веб-приложений и интернет-магазинов. October CMS поддерживает подключение тем оформления.

Популярность платформы среди сообщества разработчиков обусловлена её чистой и современной кодовой базой и крутой кривой обучения, а также уникальной системой шаблонов, которой легко управлять с помощью систем контроля версий. По состоянию на январь 2020 года October занимает второе место по количеству звёзд на GitHub, среди репозиториев для CMS, написанных на языке программирования PHP.

October используется в качестве основной CMS веб-студиями, в портфеле которых присутствуют такие всемирно известные бренды, как Toyota, KFC и Nestle. Музей искусств Далласа использует CMS October в своих информационных киосках. Эта CMS особенно популярна среди пользователей в США и России, а также в Европе: Швейцарии, Польше, Нидерландах, Великобритании и других странах.

Функциональные возможности и преимущества 
October в полной мере использует возможности, лежащего в его основе, фреймворка Laravel и все эти возможности доступны для разработчика. Она также предоставляет некоторые функциональные возможности, которые делают её уникальной платформой.

 Компоненты являются ключевой функциональностью и являются настраиваемыми «строительными» блоками, которые могут быть прикреплены к любой странице.
 Создание современного гибкого и отзывчивого административного интерфейса требует минимального написания кода.
 Модель плоских файлов используется для создания структуры веб-сайта.
 Имеет мощный встроенный ajax-фреймворк, для взаимодействия бэкенда и фронтенда.
 Использует Twig в качестве шаблонизатора. Это позволяет полностью отделить данные веб-сайта от шаблонов страниц.
 Функционально богатый и элегантный файловый менеджер с поддержкой CDN и кадрированием изображений.
 Ресурсы CSS и JavaScript можно конкатенировать и минимизировать с помощью всего лишь одного тега в шаблонах страниц.
 Вся настройка основана на событиях, что позволяет вам подключаться к процессам ядра или плагина и легко их расширять.
 Обновления ядра и плагины поставляются с помощью менеджера пакетов.
 Сообщество добавило сотни высококачественных плагинов и тем оформления в официальный маркетплейс October CMS.
 Всегда используйте всю мощь October с безопасными обновлениями ядра, которые не ломают ваши веб-сайты. Обновления применяются одним кликом мыши.
 October CMS имеет отличную документацию и построен на Laravel — одном из лучших из существующих PHP-фреймворков.
 Панель администратора переведена на 36 языков благодаря большому сообществу со всех концов света.

Награды

2018 
 CMS Critic People’s Choice Awards — Best Flat File CMS

Обзоры и руководства 
 OctoberCMS for Rapid Website Creation
 Rapid Application Development with Builder
 Making websites with October CMS (45+ videos)
 Официальные руководства
 
Building An E-Commerce Site With October CMS And Shopaholic
Преимущества OctoberCMS перед другими CMS
Детальное сравнение WordPress и October CMS
Создание кастомного плагина для October CMS

Примечания

Ссылки 
 
 Обзоры
 

Системы управления содержанием
Свободное программное обеспечение